Mészáros Gábor (1896–1920) húsipari munkás, pártmunkás
 Mészáros Gábor (1958) keramikus
 Mészáros Gábor (1962) úszó, edző
 Mészáros Gábor (1966) újságíró
 Mészáros Gábor (1968) zenész